Hernando (Córdoba), plaats in Argentinië
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hernando (Florida)
Hernando (Mississippi)